John McCartan, dit Jack McCartan (1935-), joueur américain de hockey sur glace.
 Joyce McCartan (1929-1996), travailleuse communautaire en Irlande du Nord.
 Ryan McCartan (1993-), acteur et chanteur américain.
 Shay McCartan (1994-), footballeur international nord-irlandais.